El XXII Campeonato del Mundo de Patinaje de Velocidad sobre patines en línea se celebró en Ascoli Piceno y Benedetto del Tronto Italia entre el 5 y el 15 de septiembre de 2012 bajo la organización de la Federación Internacional de Patinaje

Medallero

Deporte en Italia en 2012